Paulo Monte (Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1921 — Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2014) foi um produtor, dublador, apresentador, cantor e ator brasileiro.

Ligações externas
Biografia com imagens
Paulo Monte (1921–2014)

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Atores do estado do Rio de Janeiro
Dubladores do Rio de Janeiro
Apresentadores de televisão do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro